

Дани сећања 

480-е п. н. е.